Division No 19 (Alberta)
 Division No 19 (Manitoba)